Группа B Кубка африканских наций 2019 является частью группового этапа Кубка африканских наций 2019 и прошёл с 22 по 30 июня. Группа состоит из сборных Нигерии, Гвинеи, Мадагаскара и Бурунди. Матчи группы прошли в Каире и Александрии.

Таблица 

Начало всех матчей дано по Стандартному центральноафриканскому времени (UTC+2)

Нигерия − Бурунди

Гвинея − Мадагаскар

Нигерия − Гвинея

Мадагаскар − Бурунди

Мадагаскар − Нигерия

Бурунди − Гвинея

Примечания

Ссылки 
 

Кубок африканских наций 2019
Кубки африканских наций